Thermofenster steht für:

 Mehrscheiben-Isolierglas-Fenster
 Abschalteinrichtung zum Motorschutz mit Folge möglicher Nichteinhaltung von Abgasvorschriften